Вільмарді́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Орлеана, 19 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 275,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільмарді на сайті французького Національного інституту географії
 Вільмарді на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільмарді на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільмарді на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільмарді на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер